Леона́рдо «Лео» Реч О́ртис (; ) — бразильский футболист, защитник клуба «Ред Булл Брагантино».

Клубная карьера 
Лео Ортис родился 3 января 1996 года в Порту-Алегри. В детстве Ортис начал заниматься мини-футболом под влиянием своего отца , легенды бразильского мини-футбола. В 2012 году Лео стал игроком «Интернасьонала», завершив свою карьеру в мини-футболе в 14 лет. В новом клубе он выступал в основном на позиции опорного полузащитника.

После игры за «Интернасьонал» U-20 Лео был переведён в основной состав в январе 2017 года и дебютировал за клуб 22 февраля в матче кубка Бразилии против «Оэсте» (4:1). Он сыграл ключевую роль в победе, отдав голевую передачу на Карлоса и выбив мяч с линии ворот при счёте 3:1. 6 марта того же года футболист продлил контракт с клубом до 2019 года. Всего за сезон Лео выходил на поле в 31 матче, 13 из которых были в Серии B, где он помог «Интеру» финишировать вторым и вернуться в элиту с первой попытки после вылета годом ранее.

31 декабря 2017 года Ортис был отдан в аренду на год клубу «Спорт Ресифи». 3 февраля 2018 года в матче против «Сентрала» (1:1) в Лиге Пернамбукано состоялся дебют Лео в новой команде. Свой первый гол за «Спорт» он забил 2 апреля в матче против «Салгейру» (3:0). На матч против «Санта-Круза» (1:1) в Лиге Пернамбукано Ортис вышел с капитанской повязкой в связи с тем, что официальный капитан команды  пропускал матч из-за угрозы дисквалификации. 15 апреля 2018 года защитник дебютировал в высшем дивизионе бразильского футбола в матче против «Америки Минейро» (0:3). Всего за сезон он появился на поле в 6 матчах.

10 января 2019 года Ортис перешёл на правах аренды в «Ред Булл Бразил» на один год, воссоединившись со своим бывшим тренером Антонио Карлосом Заго. 20 января он дебютировал за клуб в матче Лиги Паулиста против «Палмейраса». 8 августа Лео забил свой первый гол за «Ред Булл Брагантино» (клуб сменил своё название после слияния «Ред Булл Бразил» и «Брагантино» 26 марта) в матче серии B против «Операрио Ферровиарио». Он был одним из лидеров команды в 2019 году и помог ей выиграть Серию В и вернуться в Серию А спустя 22 года. 13 марта 2020 года Лео продлил свой контракт с «Брагантино» ещё на четыре сезона, до декабря 2024 года.

В 2020 году Ортис стал капитаном «Брагантино» и самым молодым капитаном чемпионата Бразилии. По итогам сезона клуб занял 10-е место в чемпионате Бразилии и впервые за 25 лет квалифицировался на континентальный турнир, Южноамериканский кубок. По итогам Лиги Паулисты 2021 года Лео вошёл в символическую сборную турнира. 19 июня он провёл свой сотый матч за «Брагантино» против «Фламенго» (3:2) на Маракане в 6 туре чемпионата Бразилии.

Карьера в сборной 
26 июня 2021 года тренер Тите вызвал Лео Ортиса в сборную Бразилии на матчи Кубка Америки вместо защитника Фелипе, получившего травму правого колена. Лео стал первым игроком «Брагантино», вызванным в сборную Бразилии с тех пор, как Red Bull выкупил клуб в 2019 году, а также первым игроком «Брагантино» с подобным достижением с 1994 года. На самом турнире защитник так и не появился на поле, а его сборная уступила в финале Аргентине со счётом 1:0.

Клубная статистика

Достижения 
Командные
  Чемпион штата Риу-Гранди-ду-Сул (1): 2017
  Победитель бразильской Серии B (1): 2019
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2021
 Вице-чемпион Кубка Америки (1): 2021

Личные
  Участник символической сборной Лиги Паулисты: 2021

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Интернасьонал»
Игроки ФК «Спорт Ресифи»
Игроки ФК «Ред Булл Бразил»
Игроки ФК «Ред Булл Брагантино»